de KBC Groep, een Belgische financiële instelling die ontstaan is door een fusie tussen de Kredietbank, ABB-verzekeringen en de CERA-Bank.
 de Groninger Kredietbank-affaire, een politieke affaire in de Nederlandse stad Groningen